Anders Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anders Branch (Bear Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Anders Branch (Little Creek), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Anders Branch (Lower Cane Creek), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Anders Branch (Little Dry Creek), Fluss im Bundesstaat Louisiana

Siehe auch:
 Anders Run, Fluss im Bundesstaat Pennsylvania